Шталлер:
 Шталлер — коммуна в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.
 Шталлер, Анна Илона (род. 1951; более известная как Чиччолина) — итальянско-венгерская порнозвезда и политик.